Op het toernooi van Wimbledon in 2000 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 28 juni tot en met 9 juli 2000.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Lisa Raymond en Leander Paes was de laatste zijn titel niet komen verdedigen. Raymond speelde samen met Nederlander Paul Haarhuis (zie hieronder).

Het eerste reekshoofd, de Australiërs Rennae Stubbs en Todd Woodbridge, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als achtste geplaatste Amerikaanse duo Kimberly Po en Donald Johnson won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Kim Clijsters en Lleyton Hewitt in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was voor beiden de enige titel in het gemengd dubbelspel van hun carrière.

Belgische en Nederlandse deelnemers 
Zes Belgen speelden mee:
 Kim Clijsters en de Australiër Lleyton Hewitt bereikten de finale.
 Dominique Van Roost en Tom Vanhoudt bereikten de derde ronde, waarin zij het hoofd moesten buigen voor de latere winnaars.
 Xavier Malisse en zijn Amerikaanse partner Jennifer Capriati waren via een wildcard tot het toernooi toegelaten – zij bereikten de tweede ronde.
 Evenals in het voorafgaande jaar strandden Sabine Appelmans en Peter Nyborg uit Zweden in de eerste ronde.
 Eenzelfde lot wachtte Els Callens en haar Zuid-Afrikaanse partner Chris Haggard.

Er waren vijf Nederlandse deelnemers:
 Manon Bollegraf en John-Laffnie de Jager uit Zuid-Afrika waren het zesde reekshoofd – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in Barbara Schett en Nicolás Lapentti.
 Paul Haarhuis en de Amerikaanse titelverdedigster Lisa Raymond waren als tweede geplaatst – zij bereikten de derde ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door het tiende reekshoofd, Jelena Lichovtseva en Mark Knowles.
 Miriam Oremans en Jan Siemerink bereikten de tweede ronde – ook zij werden slachtoffer van het oprukkende koppel Barbara Schett en Nicolás Lapentti.
 Caroline Vis en haar Argentijnse partner Daniel Orsanic waren als veertiende geplaatst – zij sneuvelden echter al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.6)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2000